Jidayi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jidayi (* 1987), italienischer Fußballspieler
 William Jidayi (* 1984), italienischer Fußballspieler